Казановский сельский округ

Тульская область 

 Казановский сельский округ Кимовского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Казановский сельский округ Шилкинского района